Christophe Barraud peut faire référence à : 
 Christophe Barraud (1986-), un économiste français ;
 Christophe Barraud (1964-), un réalisateur français de séries télévisées et de téléfilms.